Unter den Gemeinden Evangelisch Taufgesinnter versteht man:
Bund Evangelischer Täufergemeinden und
Gemeinden Evangelisch Taufgesinnter II